Tatsuma Yoshida (Chiba, 9 juni 1974) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Tatsuma Yoshida speelde tussen 1993 en 2001 voor Kashiwa Reysol, Kyoto Purple Sanga en Montedio Yamagata.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer
Japans voetbalcoach